Джозеф Паксон Иддингс (; 21 января 1857, Балтимор, США — 8 сентября 1920, Бринклоу, Мэриленд, США) — знаменитый американский геолог, петрограф,один из авторов петрохимического метода классификации горных пород CIPW и основатель американской петрографической школы. Член Национальной академии наук США.

Биография 
Сын торговца-оптовика из Филадельфии. В 1877 году получил степень магистра в колледже Йельского университета. Затем изучал в университете аналитическую химию. Позже, перевёлся в Колумбийский университет, где изучал геологию под руководством профессора Джона С. Ньюберри. 1879—1880 гг. провёл в Гейдельбергском университете, где под руководством Карла Рознбуша проводил петрографические исследования.

С июля 1880 г. работал в Геологической службе Соединенных Штатов.

С 1892 года читал лекции в университете Чикаго, где специально для него была создана кафедра петрологии, первая в своем роде в мире. В 1908 году ушёл из университета и удалился в свой загородный дом в Мэриленде, проводил собственные исследования. Умер неженатым и бездетным в 1920 году от хронического нефрита.

Научная деятельность 
Исследовал генетические взаимосвязи соседствующих магматических горных пород, образовавшихся в течение одного периода вулканической активности.

В результате исследований, посвященных изучению градуировке и химического состава горных пород, Дж. Иддингс пришёл к выводу, что физические условия влияют на существенный минеральный состав, а также на кристаллическую структуру горных пород. Доказал, что кристаллические колебания зависят от температуры и скорости охлаждения, и поэтому оспаривал широко распространенное мнение о том, что гранулированные породы были получены только в больших массах на больших глубинах.

В 1902 году совместно с Кроссом, Пирссоном и Вашингтоном разработал метод пересчёта химического анализа пород на нормативный минеральный состав, который был назван методом CIPW по первым буквам фамилий авторов. Метод CIPW используется в классификации горных пород и, поэтому, за всё время практически не претерпел существенных изменений.

Его работы способствовали созданию в США поляризационного микроскопа.

Автор многочисленных первых петрографических описаний горных пород. Среди наиболее известных типов пород: Absarokit (1895), Banakit (1895), Hawaiite (1913), Shoshonit (1895), а также редкие камни, такие Bandait (1913), Batukit (1917), Kauaiit (1913), Kohalait (1913) Llanit (1904), а также Llanoit, порфировых гранитов, Marosit (1913), Shastait (1913), Tautirit (1918) и Ungait (1913).

Автор многих научных геологических терминов (Bysmalith, Chadacryst, Oikocryst, Consanguinitаt, Lagentextur, Lithophyse и др.).

Член Национальной академии наук США. Член Геологического общества Лондона и Геологического общества Америки, Американского философского общества, член научного общества Христиании (ныне Осло), почётный член французского минералогического общества (Société française de Mineralogie), почётный куратор петрологии Национального музея естественной истории США.

Память 
В память о Дж. Иддингсе Йельский университет учредил стипендию для аспирантуры его имени.

Основные труды 
 With A. Hague. Notes on the volcanoes of northern California, Oregon and Washington Territory. Am. J. Sci. Ser. 3, 26:222-35. (1883)
 Notes on the volcanic rocks of the Great Basin. Am. J. Sci. Ser. 3, 27:453-63. (With A. Hague, 1884)
 With A. Hague. On the development of crystallization in the igneous rocks of Washoe, Nevada, with notes on the geology of the district. U.S. Geol. Surv. Bull. 17:1-44.(With A. Hague, 1885)
 The nature and origin of lithophysae and the lamination of acid lavas. Am. J. Sci. Ser. 3, 33:36-45. (1887)
 Obsidian Cliff, Yellowstone National Park. U.S. Geol. Surv. Ann. Rep. 7:249-95.(1888)
 Microscopical Physiography of the Rock-Making Minerals: An Aid to the Microscopical Study of Rocks. Translated and abridged by J. P. Iddings. New York: Wiley & Sons.(With H. Rosenbusch, 1887)
1889
On crystallization of igneous rocks. Philos. Soc. Washington Bull. 11:65-113.
 The eruptive rocks of Electric Peak and Sepulchre Mountain, Yellowstone National Park. U.S. Geol. Surv. Ann. Rep. 12:569-664. (1891)
 Spherulitic crystallization. Philos. Soc. Washington Bull. 11:445-64.(1891)
 Appendix B: Microscopical petrography of the eruptive rocks of the Eureka District, Nevada, pp. 335-96. In Geology of the Eureka District, Nevada. U.S. Geological Survey Monograph 20.(With A. Hague, 1892)
 The origin of igneous rocks. Philos. Soc. Washington Bull. 12:89-216. (1892)
 Chemical and mineral relationships in igneous rocks. J. Geol. 6:219-37.(1898)
 The Geology of the Yellowstone National Park, part II. U.S. Geological Survey Monograph 32, 849 pp.(With A. Hague, 1899)
1902
 A quantitative chemico-mineralogical classification and nomenclature of igneous rocks. J. Geol. 10:555-690.(With C. W. Cross, 1902)
 Chemical composition of igneous rocks expressed by means of diagrams, with reference to rock classification on a quantitative chemico-mineralogical basis. U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 18:1-98.(1903)
 The isomorphism and thermal properties of the feldspars. Part II. Optical study. Carnegie Inst. Washington Publ. 31:77-95. (With A. L. Day and E. T. Allen, 1905)
1906
 The texture of igneous rocks. J. Geol. 14:692-707. (With C. W. Cross, 1906)
 Igneous Rocks: Composition, Texture and Classification, Description, and Occurrence, vol. I. New York: Wiley & Sons, 464 pp. (1909)
 Problems in petrology. Am. Philos. Soc. Proc. 50:286-300.(1911)
 Igneous Rocks: Composition, Texture and Classification, Description, and Occurrence, vol. II. New York: Wiley & Sons, 685 pp.(1913)
 Contributions to the petrography of Java and Celebes. J. Geol. 23:231-45.(With E. W. Morley, 1915)
 The petrology of some South Pacific Islands and its significance. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2:413-19.(With E. W. Morley, 1916)
 A contribution to the petrography of the South Sea Islands. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 4:110-17.(With E. W. Morley, 1918)

Автор нескольких петрологических и петрографических учебников:
 Microscopical Physiography of the Rock-Making Minerals: An Aid to the Microscopical Study of Rocks" (1888).
 Rock Minerals, Their Chemical and Physical Characters and Their Determination in Thin Sections. New York: Wiley & Sons. (1906)
 The Problem of Volcanism. New Haven: Yale University Press, 273 pp.(1914)

Примечания

Ссылки 

 Encyclopædia Britannica:Joseph Paxson Iddings
 Иддингс, Джозеф

Геологи США
Минералоги США
Петрологи
Петрографы
Члены Национальной академии наук США
Члены Геологического общества Америки
Члены Американского философского общества
Авторы учебников
Преподаватели Чикагского университета